Javelin kan avse:

AMC Javelin – en bilmodell från AMC
FGM-148 Javelin – en amerikansk pansarvärnsrobot
Javelin – en brittisk luftvärnsrobot, se Blowpipe
Gloster Javelin – ett brittiskt jaktflygplan (1954-1968)